Gleichauf ist der Name von

 Ingeborg Gleichauf (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Robert Gleichauf (1914–1992), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Gleichauf (1826–1896), deutscher Historien- und Trachtenmaler
 Wilhelm Gleichauf (1855–1923), deutscher Politiker (DDP)